Raiffeisen Суперлига 2009/2010 годов — 11-й сезон чемпионата Косова, проходивший с 15 августа 2009 года по 30 мая 2010 года.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика лиги на rsssf.com

Чемпионат Косова по футболу
Косово
Косово
2009 год в Косово
2010 год в Косово
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2009/2010